Nibbio coda di rondine – uccello
 Gabbiano codadirondine – uccello
 Coda di rondine – in architettura, tipo di merlatura
 La coda di rondine – dipinto dell'artista surrealista spagnolo Salvador Dalí